Palos Blancos puede referirse a:

 Palos Blancos, municipio de Bolivia;
 Palos Blancos, localidad de la Argentina;
 Palos Blancos, barrio de Puerto Rico.